L'édition 2010 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Lauréats 
Le tenant du titre Roger Federer remporte le  en simple en battant en finale Novak Djokovic. Il s'agit de son  et de son  sur dur en carrière. Il s'impose donc pour la  à Bâle, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et .

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2010
Sport en Suisse en 2010
Tennis en novembre 2010